Хозићи могу бити:

 Хозићи (Нови Град), насеље у општини Нови Град, Република Српска, БиХ
 Хозићи (Гламоч), насеље у општини Гламоч, Федерација БиХ